Skoki narciarskie na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2023 – zawody, które odbyły się w dniach 23–27 stycznia 2023 roku na skoczni Srednja skakalnica w słoweńskiej Planicy.

Skocznia

Wyniki

Kobiety

Konkurs indywidualny (23.01.2023)

Konkurs drużynowy (25.01.2023)

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (23.01.2023)

Konkurs drużynowy (25.01.2023)

Konkurs mieszany (27.01.2023)

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2023
Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy 2023
Sezon 2022/2023 w skokach narciarskich
Skoki narciarskie w Słowenii